Landkreis Müritz, een voormalig landkreis in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Müritz (meer), een meer in dit landkreis
Graal-Müritz, een gemeente in dit landkreis
Röbel/Müritz, een gemeente in dit landkreis
Nationaal Park Müritz, een nationaal park in dit landkreis